Dubova kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Dubova (samhälle),

Rumänien 

 Dubova, Mehedinți – kommunhuvudort i Mehedinți, Comuna Dubova,